Tetraphidopsida er en klasse inden for mosserne. Der er kun en enkelt orden inden for denne klasse. 

 Tetraphidales 
Tetraphidales tilhørte tidligere klassen Bryopsida.

Klassificering

Noter 

Planter i Danmark